Abalone steht für:
 Seeohren, große Seeschnecken aus der Familie der Haliotidae
 Abalone (Spiel), ein Brettspiel

Siehe auch: